Hielscher ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Hielscher (* 1979), deutsche Radiomoderatorin und Journalistin
 Dirk Hielscher (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Elsa Hielscher-Panten (* 1871), deutsche Dichterin und Politikerin (DNVP), MdL Preußen
 Erwin Hielscher (1898–1971), deutscher Bankkaufmann
 Friedrich Hielscher (1902–1990), deutscher Publizist und Widerstandskämpfer
 Günter Hielscher (* 1947), deutscher Politiker (FDP)

 Heike Hielscher, eigentlicher Name von Denise (Sängerin) (* 1958), deutsche Sängerin, Texterin und Gitarristin
 Johannes Hielscher (1871–1945), deutscher Philosoph
 Juliane Hielscher (* 1963), deutsche Journalistin und Autorin
 Kurt Hielscher (1881–1948), deutscher Fotograf
 Lars Hielscher (* 1979), deutscher Tischtennisspieler
 Liane Hielscher (1935–2000), deutsche Schauspielerin
 Matze Hielscher (* 1979), deutscher Unternehmer, Podcaster und Autor
 Margarete Hielscher (1899–1985), deutsche Ärztin
 Margot Hielscher (1919–2017), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Martin Hielscher (* 1957), deutscher Autor, Kritiker und Übersetzer
 Paul Hielscher (1880–1945), deutscher Generalleutnant
 Ulf Hielscher (* 1967), deutscher Bobfahrer
 Ulrich Hielscher (* 1943), deutscher Sänger (Bass)
 Uta Hielscher (* 1970), deutsche Pianistin 
 Willy Hielscher (1904–1945), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Hilscher